Joseph Smith se referă cel mai des la Joseph Smith, Jr., fondatorul mișcării Sfinților din Zilele cele din Urmă, dar se poate referi de asemenea la unele din rudele sale, sau la alte persoane numite „Joseph Smith” :

 Joseph Smith, Sr. (1771–1840), tatăl lui Joseph Smith, Jr. 
 Joseph Smith, Jr. (1805-1844), fondatorul mișcării Sfinților din Zilele cele din Urmă, cunoscut de asemenea ca „mormonism”.
 Joseph Smith III (1832–1914), primul profet-președinte al Bisericii Reorganizate a lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele cele din urmă, cunoscută în prezent drept „Comunitatea lui Hristos”
 Joseph F. Smith (1838-1918), fiul lui Hyrum Smith și nepotul lui Joseph Smith, Jr. Joseph F. Smith a fost al șaselea președinte al Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă
 Joseph Fielding Smith (1876-1972), fiul lui Joseph F. Smith și al zecelea președinte al Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă
 Joseph Fielding Smith (1899-1964) Patriarhul Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, din 1942 până în 1946.

Joseph Smith este de asemenea numele lui:

 Joseph Smith (activist), cunoscut și ca Joe Carr, membru al Mișcării Internaționale de Solidaritate 
 Joseph Smith (designer de aeronave), designer de aeronave, a proiectat Supermarine Spitfire.
 Joseph Smith (criminal), asasinul condamnat al Carliei Brucia.
 Joseph F. Smith (politician), fost congresman al Statelor Unite, din Pennsylvania
 Joseph M. Smith, atlet britanic care a participat la Olimpiadă.
 Consul Joseph Smith - un negustor britanic din secolul XVIII, consul in Veneția și mecena (vezi Canaletto).

Vezi și 

 Joe Smith